Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Trapani Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1978-1979.

Stagione 
Nella stagione 1978-1979 lAssociazione Sportiva Trapani'' disputò il campionato di Serie C2, raggiungendo il 17º posto e la retrocessione in serie D.

 Divise 
I colori sociali dell'Associazione Sportiva Trapani sono il granata ed il bianco per la maglia di riserva.

 Rosa 

 Risultati 
 Campionato 

 Girone di andata 

 Girone di ritorno 

 Campionato (da ripassare) 
 Girone di andata 
 1º ottobre: Palmese-Trapani (a Sarno) 0-1 (Castellucci);
 8 ottobre: Trapani-Sorrento 1-1 (Venturi-Jovine);
 15 ottobre: Casertana-Trapani 3-1 (D'Agostino,rig.-Tacchi 2-Tilotta);
 22 ottobre: Trapani-Vittoria 0-0;
 29 ottobre: Siracusa-Trapani 2-0 (Lo Russo-Ballarin);
 5 novembre: Messina-Trapani 2-0 (Cau-Giobbior:);
 12 novembre: Trapani-Cosenza 0-0;
 19 novembre: Ragusa-Trapani 2-0 (Cassarino-Cracchiolo);
 26 novembre: Trapani-Alcamo 0-0;
 3 dicembre: Crotone-Trapani 3-0 (Turini-Turini, rig.-Cappellaccio);
 10 dicembre: Trapani-Marsala 2-1 (Umile-Vergan-Venturi);
 17 dicembre: Nuova Igea-Trapani 1-0 (Gioia);
 30 dicembre: Trapani-Potenza 0-0;
 7 gennaio: Rende-Trapani 1-0 (Chiappetta);
 14 gennaio: Trapani-Savoia 0-1 (Saccoccio);
 21 gennaio: Cassino-Trapani 1-0 (Cellucci);
 28 gennaio: Trapani-Vigor Lamezia 3-0 (Saracino 2-Tilotta);
 Girone di ritorno 
 4 febbraio: Trapani-Palmese 1-1 (Cangiano-Tilotta);
 11 febbraio: Sorrento-Trapani 0-0;
 18 febbraio: Trapani-Casertana 0-0;
 25 febbraio: Vittoria-Trapani (a Scicli, c.n.) 1-0 (Giustolisi);
 4 marzo: Trapani-Siracusa 1-0 (Vergan);
 11 marzo: Trapani-Messina 0-0;
 25 marzo: Cosenza-Trapani 0-0;
 1º aprile: Trapani-Ragusa 0-0;
 8 aprile: Alcamo-Trapani 1-0 (Pitino);
 22 aprile: Trapani-Crotone 3-1 (Saracino-Turini-Venturi-De Paola, aut.);
 29 aprile: Marsala-Trapani 0-0;
 6 maggio: Trapani-Nuova Igea 2-1 (Castellucci-Molinari-Vergan);
 13 maggio: Potenza-Trapani 1-0 (Corigliano);
 20 maggio: Trapani-Rende 0-0;
 27 maggio: Savoia-Trapani 2-0 (Giannone- Natale);
 3 giugno: Trapani-Cassino (a Castelvetrano, c.n.) 1-1 (D'Aiello-Urbano II);
 9 giugno: Vigor Lamezia-Trapani 1-0 (Mauro).
 Coppa Italia 

 Fase eliminatoria a gironi Girone 32 30 agosto: Trapani-Alcamo 0-0;
 3 settembre: Marsala-Trapani 1-1 (Castellucci-Failli);
 17 settembre: Alcamo-Trapani 1-1 (Gallina-Arcoleo);
 24 settembre: Trapani-Marsala 1-0 (Castellucci''')
Classifica
 Marsala(*) p. 5;
 Trapani p. 5;
 Alcamo p. 2
(*)Marsala qualificato al turno successivo per il maggior numero di reti segnate, 4.

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni